Davis to wariant walijskiego nazwiska Davies używany poza Walią, a zwłaszcza w USA.

 Davis – australijska stacja antarktyczna

Osoby:
 Allan Davis – australijski kolarz
 Angela Davis – amerykańska feministka
 Baron Davis – amerykański koszykarz
 Bette Davis – amerykańska aktorka
 Bill Davis – kanadyjski polityk
 Brad Davis – amerykański aktor
 Don S. Davis – amerykańska aktorka
 Dwight Davis – amerykański aktor i tenisista
 Edwin Davis – amerykański kat
 Fred Davis – angielski snookerzysta
 Geena Davis – amerykańska aktorka
 Glenn Davis – amerykański lekkoatleta
 Gray Davis – amerykański polityk
 Hope Davis – amerykańska aktorka
 Jack Davis – amerykański lekkoatleta
 Jefferson Davis – prezydent Skonfenderowanych Stanów Ameryki
 Jeremy Davis – amerykański muzyk
 Jim Davis – amerykański rysownik, twórca Garfilda
 Jimmie Davis – amerykański piosenkarz country
 Joe Davis – angielski snookerzysta
 John Davis – angielski żeglarz
 Jonathan Davis – amerykański wokalista
 Judy Davis – australijska aktorka
 Kristin Davis – amerykańska aktorka
 Mackenzie Davis – kanadyjska aktorka
 Mark Davis – angielski snookerzysta
 Matthew Davis – amerykański aktor
 Miah Davis – amerykański koszykarz
 Miles Davis – amerykański trębacz, lider grup jazzowych i kompozytor
 Moll Davis – angielska śpiewaczka
 Nicole Davis – ameykańska siatkarka
 Otis Davis – amerykański sportowiec
 Patti Davis – córka prezydenta Stanów Zjednoczonych
 Paul Davis (ujednoznacznienie)
 Raymond Davis – amerykański fizyk, noblista
 Sammy Davis Jr. – amerykański aktor i piosenkarz
 Sean Davis – angielski piłkarz
 Shani Davis – amerykański łyżwiarz
 Stephen Davis – amerykański dziennikarz
 Steve Davis – angielski snookerzysta
 Steven Davis – północnoirlandzki piłkarz
 Terry Davis – brytyjski polityk
 Theodore Monroe Davis – amerykański prawnik, finansista i egiptolog - amator
 Viola Davis – amerykańska aktorka
 Virginia Davis – amerykański aktor
 Walt Davis – amerykański lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Walter Davis – amerykański lekkoatleta, trójskoczek
 Warwick Davis – brytyjski aktor
 William B. Davis – kanadyjski aktor

Miejscowości w USA:
 Davis – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Yolo
 Davis – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Davis – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
 Davis – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Murray
 Davis – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Davis – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Tucker
Gminy w USA:
 Davis (ang. Davis Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Grant
 Davis (ang. Davis Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren
 Davis (ang. Davis Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Davis (ang. Davis Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Starke
 Davis (ang. Davis Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Davis (ang. Davis Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
 Davis (ang. Davis Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Davis (ang. Davis Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Davis (ang. Davis Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Davis (ang. Davis County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Davis (ang. Davis County) – w stanie Utah

Przypisy